Tjampitjinpa ist der Familienname folgender Personen:

 Kaapa Tjampitjinpa (1925–1989), australischer Künstler
 Ronnie Tjampitjinpa (* 1943), australischer Künstler